Палестрина је термин који може да се односи на:

 Палестрина - насеље у Италији у округу Рим;
 Ђовани Пјерлуиђи да Палестрина - италијански ренесансни композитор црквене музике;
 Палестрина (опера) - опера Ханса Пфитцнера;